Три корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Carcass:

 HMS Carcass (1695) — 8-пушечный бомбардирский корабль. Спущен на воду в 1695 году, продан в 1713 году.
 HMS Carcass (1740) — 14-пушечный бомбардирский корабль. Спущен в 1740 году, продан в 1748 году.
 HMS Carcass (1759) — 8-пушечный бомбардирский корабль. Спущен в 1759 году, продан в 1784 году.